Desert Gold peut faire référence à :
 Desert Gold, un film muet américain réalisé par T. Hayes Hunter, et sorti en 1919;
 Desert Gold, un film muet américain réalisé par George B. Seitz, et sorti en 1926;
 Desert Gold, un western américain réalisé par James Patrick Hogan, et sorti en 1936

Homonymie de titre